

Фільми
 Фанфан-тюльпан — французький фільм 1952 року з Жераром Філіпом у головній ролі.
 Фанфан-тюльпан — комедійний фільм 2003 року, ремейк фільму 1952 року.